Hitonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hitonsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Hitonsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar